Мамарасулов — киргизская, узбекская фамилия.

 Известные носители
 Мамарасулов, Абдураим (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мамарасулов, Сабыткул (1911—1975) — хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Мамарасулов, Салиджан (1930—2005) — узбекский советский партийный и государственный деятель.